„Rebel Heart Tour“ () е десететото световно турне на американската певица и актриса Мадона, промоциращо нейния тринадесети студиен албум „Rebel Heart“. Обиколката започна на 9 август 2015 г. в Монреал, Квебек, Канада и приключи на 20 март 2016 г. в Сидни, Австралия.

Репетициитеите за турнето започнаха след обявяването му и продължиха 10–12 часа на ден с участието на екипа на креативните директори, продуценти, дизайнери и хореографи на Мадона. Вдъхновен е от шоута като Cirque du Soleil и китайска Нова година, както и от филмите 300 (2006) и Grease (1978). Мадона вписа Джейми Кинг като креативен директор, а Меган Лоусън и Джейсън Йонг като хореографи. В турнето бяха представени костюми от Moschino, Prada, Miu Miu, Gucci и Swarovskiбижута и повдигната сцена с писта и предница във формата на сърце. Мултимедията е създадена от Moment Factory, докато звукът и светлината са произведени съответно от Clay Paky и DiGiCo.

Централната тема на шоуто беше любовта и романтиката и се състоеше от четири сегмента, всеки от които е вдъхновен от различни теми. Вдъхновенията варираха от произведения на корицата на Rebel Heart, Joan of Arc и Tokyo до рок енд рол, латинска култура и купони. Списъкът с над 20 песни, избрани от кариерата на Мадона, заедно с материали от Rebel Heart. Критиците дадоха обиколката като цяло положителни отзиви, възхвалявайки присъствието на Мадона на сцената, вокалите и представените изображения.

Обиколката предизвика редица спорове, но постигна търговски успех. Rebel Heart Tour събра 169,8 милиона долара, разширявайки рекорда на Мадона като изпълнител на солово турне с най-голям ръст с обща брутна сума от 1,131 милиарда долара, като се започне от Blond Ambition Tour (1990). Това я класира на трето място в най-актуалния най-висок списък на Billboard Boxscore, само зад Rolling Stones и U2. Спектаклите от 19–20 март 2016 г., изпълнени в „Алафонс Арена“, бяха заснети от Дани Тул и Нейтън Рисман за филма „Madonna: Rebel Heart Tour“., Премиерата му беше представена на 9 декември 2016 г. по американския кабелен канал Showtime, докато на 15 септември 2017 г. бяха пуснати на живо CD / DVD и Blu-ray.

Изпълнявани песни 
 Интерлюдия: Iconic
 Iconic
 "Bitch I’m Madonna"
 Burning Up
 "Holy Water / Vogue"
 Devil Pray
 Интерлюдия: Messiah
 Body Shop
 True Blue
 Deeper and Deeper
 "HeartBreakCity/Love Don’t Live Here Anymore"
 Like A Virgin
 Интерлюдия: S.E.X./ Justify My Love
 Living for Love
 La Isla Bonita
 Dress You Up
 "Who’s That Girl

 Rebel Heart
 Интерлюдия: Illuminati
 „Music“
 „Candy Shop“
 „Material Girl“
 „La Vie En Rose“
 „Unapologetic Bitch“
 „Holiday“

Дати 

Музикални турнета на Мадона (певица)
Музикални турнета от 2015 година
Музикални турнета от 2016 година